Prosymna bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie die Amme der Göttin Hera, siehe Prosymna (Mythologie)
 eine Gegend westlich des Heraions von Argos, siehe Prosymna (Antike)
 einen Ort im Gemeindebezirk Mykines, siehe Prosymna (Ortsgemeinschaft)
 eine Schlangengattung, siehe Prosymna (Gattung)